

Парабель — річка у Томській області, ліва притока Обі
 Парабель — село, районний центр, Томській області